Un itinerari és la descripció del camí a seguir.
 En ciències és un mètode de determinació de les posicions dels vèrtexs d'una línia poligonal topogràfica, generalment tancada.
 També com a adjectiu designa quelcom de relatiu o pertanyent als camins: són mesures itineràries la llegua, la milla o el quilòmetre.